Чербу има више значења:

 Чербу (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Чербу (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Чербу (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Чербу (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Чербу (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији